Phoma är ett släkte av svampar. Phoma ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Phoma har encelliga, ofta äggrunda, färglösa sporer och släktet omfattar över 1.000 arter, som lever på stamdelar av högre växter. Flera orsakar svåra sjukdomar hos de växter de lever på.

Källor

Sporsäcksvampar
Phoma